Dieser Artikel behandelt die Saison 2010/11 der 2. Unihockey-Bundesliga.

Teilnehmende Mannschaften 

Teilnehmer Staffel Ost

 UHC Döbeln 06
 Unihockey Igels Dresden
 UHC Elster
 MFBC Wikinger Grimma
 Saalebiber Halle
 ESV Ingolstadt
 Floorball Tigers Magdeburg
 UHC Sparkasse Weißenfels II

Teilnehmer Staffel Nord

 TV Eiche Horn Bremen
 ASV Köln
 TV Lilienthal
 TSV Neuwittenbek
 SG Mittelnkirchen/Stade
 Westfälischer Floorball Club aus Münster

Hauptrunde 
In der Staffel Nord spielten sechs Mannschaften in einer Hin- und Rückrunde gegeneinander. In der Staffel Ost spielten im selben Modus acht Mannschaften.

Staffel Ost

Staffel Nord

Platzierungsrunde

1. Runde 
 SG Mittelnkirchen/Stade – ASV Köln  5:6 und 6:6 – Köln somit in der 2. Runde.

 TSV Neuwittenbek – Westfälischer Floorball Club  5:6 und 1:9 – Der Westfälischer Floorball Club somit in der 2. Runde.

Um den 5. Platz 
 SG Mittelnkirchen/Stade – TSV Neuwittenbek  11:4 und 8:4 – Mittelnkirchen/Stade somit 5.

Um den 3. Platz 
 ASV Köln – Westfälischer Floorball Club  6:9 und 1:2 – Der Westfälischer Floorball Club somit 3.

Playoffs 
In den Playoffs konnten sich in den Halbfinalbegegnungen der UHC Döbeln 06 und die Unihockey Igels Dresden gegen ihre Gegner durchsetzten. Im Finale konnte Dresden das letzte Spiel mit 10:9 nach Verlängerung gewinnen und sicherte sich somit den Zweitliga-Meistertitel 2010/11.

Scorerwertung

Staffel Ost 
 Rico Haase (UHC Döbeln 06) – 14 Spiele / 74 Punkte (49 Tore + 25 Vorlagen)
 Martin Sauermann (UHC Döbeln 06) – 14 Spiele / 55 Punkte (29 Tore + 26 Vorlagen)
 Christopher Gruhne (Unihockey Igels Dresden) – 14 Spiele / 53 Punkte (29 Tore + 24 Vorlagen)

Staffel Nord 
 Dennis Heike (TV Lilienthal) – 10 Spiele / 31 Punkte (14 Tore + 17 Vorlagen)
 Marc Lubes (TV Lilienthal) – 10 Spiele / 26 Punkte (15 Tore + 11 Vorlagen)
 Ole Appenrodt (TV Lilienthal) – 10 Spiele / 22 Punkte (15 Tore + 7 Vorlagen)

Playoffs 
1. Christopher Gruhne (Unihockey Igels Dresden) – 5 Spiele / 19 Punkte (14 Tore + 5 Vorlagen)
1. Rico Haase (UHC Döbeln 06) – 6 Spiele / 19 Punkte (14 Tore + 5 Vorlagen)
3. Eric Schuschwary (Unihockey Igels Dresden) – 5 Spiele / 19 Punkte (11 Tore + 8 Vorlagen)

Relegation 1. Bundesliga / 2. Bundesliga 
Der TV Lilienthal und die Unihockey Igels Dresden nahmen an der Relegation zur 1. Bundesliga teil, da der UHC Döbeln 06 auf den Aufstieg verzichtete.

 SSF Bonn – TV Lilienthal  4:9 und 9:5 – Lilienthal somit zum Aufstieg berechtigt.

 SC DHfK Leipzig – Unihockey Igels Dresden  8:5 und 2:8 – Dresden somit zum Aufstieg berechtigt.

Weblinks 
 

Unihockey 2010
Unihockey 2011

Bundesliga #2 2010